

Persone
Elio Fregonese (1922-2002) – partigiano, sindacalista e politico italiano;
Hugo Fregonese (1908-1987) – regista argentino di origini italiane

Altro
Museo di apicoltura Guido Fregonese